Диплома́нт:
 Особа, відзначена дипломом за видатні успіхи в якій-небудь галузі.
 Студент або учень середнього спеціального навчального закладу, який працює над дипломним проектом, дипломною роботою.

Джерела

Див. також 
 Стипендія
 Премія
 Лауреат
 Ад’юнкт